Роберт Холл (): Холл, Роберт де Зуш (1904—1995) —  британский колониальный губернатор.
 Холл, Роберт (род. 1947) — нидерландский певец.
  (род. 1947) — американский актёр.
 Холл, Роберт Эдвин (Роб; 1961—1996) — новозеландский альпинист и гид.
 Холл, Роберт Эрнест (род. 1943) — американский экономист.